

États-Unis 
 Rancho Viejo, une ville du comté de Cameron, au Texas.
 Rancho Mission Viejo, un ranch du comté d'Orange, en Californie, également appelé localement .

République dominicaine 
 Rancho Viejo à Puerto Plata.
 Rancho Viejo à Concepción de La Vega.